Dan Anderson puede hacer referencia a:
Dan W. Anderson, baloncestista estadounidense, nacido en 1943.
Dan E. Anderson, baloncestista estadounidense, nacido en 1951.